Georges Lacombe ist der Name folgender Personen:

* Georges Lacombe (Künstler) (1868–1916), französischer Maler und Bildhauer
 Georges Lacombe (Filmregisseur) (1902–1990), französischer Filmregisseur